Cláudia Brandão é uma jornalista brasileira.

Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Piauí, com Especialização em Jornalismo pela mesma universidade. Foi professora de telejornalismo da UFPI e secretária municipal de comunicação social da Prefeitura de Teresina.

Na TV Clube, começou a trabalhar como repórter, exercendo depois as funções de editora, apresentadora e diretora de jornalismo. Realizou treinamento de telejornalismo na Globo Nordeste, em Recife, e na Globo Rio. Participou como convidada do governo de estado norte-americano do Programa International Visitors Leadership, nos Estados Unidos da América, na área de jornalismo. Foi editora e apresentadora do programa Bom Dia Piauí até 2012. Em 2013 tornou-se secretária da prefeitura de Teresina. Atualmente, é editora-chefe da Revista Cidade Verde e assina um blog no portal cidadeverde.com

Naturais de Teresina
Jornalistas do Piauí
Alunos da Universidade Federal do Piauí
Professores da Universidade Federal do Piauí